409 км, 409-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 409 км, разъезд 409 км — разъезд и остановочный пункт Горьковской железной дороги, Мокрый овраг, Дубки, Арзамас, городской округ Арзамас, Нижегородская область. Код 244142.
 409 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Смоленской области. Код 171168.
 409 км — остановочный пункт Северной железной дороги, линия Нефедово — Скалино, Скалино, Ростиловское сельское поселение, Грязовецкий район, Вологодская область. Код 302916.
 409 км — остановочный пункт Северной железной дороги, линия Любим — Буй, Тимино, Ермаковское сельское поселение, Любимский район, Ярославская область. Код 304343.
 409 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 807219.